Lagerpeton chanarensis — вид динозавроморфних плазунів родини Lagerpetidae, що існував у тріасовому періоді (приблизно 235 млн років тому).

Історія відкриття 
Викопні рештки тварини знайдено у відкладеннях формації Чаньярес у провінції Ла-Ріоха, Аргентина. Перші з цих скам'янілостей були виявлені в експедиції 1964-1965 років Музею порівняльної зоології (США) і Музею де ла Плата (Аргентина), хоча деякі також були виявлені в 1966 році палеонтологами з Інституту Мігеля Лілло (PVL) Університету Тукумана. Було виявлено тазовий пояс, задні кінцівки, задній пресакральний, крижовий і передній відділи хвостових хребців, фрагменти черепа і плечей.

Опис 
За оцінками, довжина плазуна становила 70 см, виходячи з довжини задньої кінцівки; найповніший зразок задньої кінцівки має розміри 257,9 мм від проксимального відділу стегнової кістки до дистального відділу нігтя. Маса тіла була оцінена як не більше 4 кілограмів на основі тонкого поперечного перерізу кісток кінцівок і оцінок між більш похідними динозавроморфами, такими як Silesaurus, і базальними завріхіями, такими як Eoraptor.

Філогенія

Примітки 

Архозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1971